Hasičské muzeum se nachází na více místech:

Hasičské muzeum (Přibyslav)
Hasičské muzeum (Ostrava)
Drahňovice#Malé hasičské muzeum